Ю́рій Володи́мирович Ясан ( — ) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1970 року в селі Лище Луцького району, згодом проживав у селі Звози, де й закінчив школу. Проходив строкову військову службу в лавах ЗС СРСР.

4 лютого 2015 року мобілізований; старший сержант мінометної батареї 3-го механізованого батальйону, 14-та окрема механізована бригада.

13 листопада 2015-го загинув під час бойових сутичок в районі Мар'їнка — Курахове: на взводному опорному пункті зазнав вогнепального поранення, не сумісного з життям. Тоді ж загинули солдат Руслан Скотенюк, сержант Станіслав Осадчук, сержант Олег Романович.

Похований у селі Звози.

Без Юрія лишилися мама Антоніда Петрівна, дружина, син та донька Вікторія.

Нагороди та вшанування 
 2016 року у Звозівській ЗОШ відкрито меморіальну дошку випускнику Юрію Ясану.

Джерела 
 Український Меморіал 
 Книга пам'яті 

Уродженці Луцького району
Померли в Мар'їнському районі
Поховані в Ківерцівському районі